The Bitter Pill – singolo dei Warrant del 1992
 Bitter Pill – singolo dei Mötley Crüe del 1998
 Bitter Pill – singolo di Siobhan Fahey del 2002
 Bitter Pill – album di Gavin James del 2015
 The Bitter Pill – nome originario di Effetti collaterali, film del 2013 diretto da Steven Soderbergh